DSEL () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на довгому плечі 18-ї хромосоми. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 1 212 амінокислот, а молекулярна маса — 139 238.

Кодований геном білок за функцією належить до ізомераз. 
Локалізований у мембрані.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 18

Некатегоризовані білки